Михаил Игнатенко:
 Игнатенко, Михаил Ильич (1929—?) — тракторист-комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Игнатенко, Михаил Михайлович (1924—2009) — полный кавалер ордена Славы.